Чемпионат Румынии по футболу 1983/1984 годов — 67-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1983/1984
Румыния
Румыния
1983 год в Румынии
Спорт в Румынии в 1984 году